Почётное спортивное звание, присваивалось в 1956—1992 годах.

На 1977 год — 8 заслуженных тренеров СССР.

1958 
 Облыгина, Елизавета Алексеевна 17.12.1922 — 09.06.1988

1966 
 Лисициан, Мария Вартановна

1973 
 Горенкова, Галина Павловна

1977 
 Дерюгина, Альбина Николаевна

1978 
 Годиева, Лариса Германовна 1938—1988
 Сохацкая, Виолетта Евгеньевна
 Тихомирова, Людмила Александровна

1980 
 Сергеев, Виктор Иванович

1982 
 Шибаева, Нина Владимировна 1936

1989 
 Дерюгина, Ирина Ивановна
 Саладзе, Нелли Ильинична

1991 
 Овсянникова, Эмма Николаевна

неизв 
 Батаен, В. Г.
 Буянова, Ольга Владимировна
 Варакина, Татьяна Тимофеевна 1908—1994
 Винер, Ирина Александровна
 Крыленко, Галина Александровна 29.2.1954
 Кузьмина, Наталья Ивановна
 Лисициан, Тамара Вартановна 1903—1984
 Романова, Галина Гавриловна
 Семенова-Найпак, Александра Михайловна ?-1982
 Шишкарева, Юлия Николаевна 1907-июнь 1993

Примечания 

Гимнастика художественная